

Informacje o konkursie 
Archidiecezjalny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Niech kolęduje z nami cały świat” organizowany jest przez parafię przy kościele pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem. W konkursie biorą udział soliści, schole, zespoły wokalno-instrumentalne oraz zespoły ludowe i kapele góralskie. Wykonawcy prezentują kolędy tradycyjne i pastorałki. Celem konkursu jest prezentacja wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek oraz spotkanie dzieci i młodzieży. Szczególnie promowane jest wykonanie kolęd i pastorałek związanych z własnym regionem, nie tylko przez stroje, ale również instrumenty oraz wykonanie głosowe. Jest to jeden z nielicznych konkursów kolęd i pastorałek, w którym niedopuszczalne jest korzystanie podczas wykonania z podkładów elektronicznych (playback).

Organizatorzy konkursu 
Twórcą i pomysłodawcą konkursu był ks. Tomasz Pilarczyk. W kolejnych latach opiekę nad konkursem przejmowali: ks. Marcin Hodana, ks. Sławomir Półtorak i ks. Janusz Korepta.

Gwiazdy konkursu 
Gwiazdami konkursu byli m.in. Natalia Niemen, Tomek Kamiński oraz zespoły Trebunie-Tutki, Skaldowie i Krywań.

Patronat honorowy 
Patronat honorowy nad konkursem sprawują JE Ks. Franciszek Kardynał Macharski i JE Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz Metropolita Krakowski.

Inne  
W grudniu 2011 roku konkurs nie odbył się z powodu braku zgłoszeń.

Konkursy muzyczne
Religia w Zakopanem